Jovita puede hacer referencia a:

 Jovita, nombre propio;
 Jovita, localidad de la Provincia de Córdoba, Argentina;
 Jovita, mártir y santa católica.